Шевр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1898—1941) — шведский актёр и певец.
 Юрберг, Натали (род. 1978) — современная шведская художница.